Radzymin – miasto w województwie mazowieckim, w powiecie wołomińskim
 Radzymin – gmina miejsko-wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie wołomińskim
 Radzymin – dawna gromada
 Radzymin – stacja kolejowa w Radzyminie, w województwie mazowieckim
 Radzymin – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie płońskim, w gminie Naruszewo
 Radzymin – dawna gromada
 Radzymin – dawna część wsi Kalisz w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Regimin

Zobacz też 
 Bitwa pod Radzyminem
 Gromada Radzymin
 Powiat radzymiński